Ципердюк — українське прізвище.

 Ципердюк Іван Іванович (*1986) — український футболіст, півзахисник.
 Ципердюк Іван Михайлович (*1969) — український поет і есеїст.
 Ципердюк Роман Іванович (*1974) — український футболіст, захисник.

Українські прізвища
Прізвища на -юк